Early Mornin’ Stoned Pimp — третий студийный альбом американского музыканта Кид Рока. Вышел в 1996 году на лейбле Top Dog. Альбом практически не имел успеха. Тем не менее, песни «Early Mornin' Stoned Pimp», «Paid», «I Wanna Go Back», «Ya Keep On», «Where U At Rock», «The Prodigal Son» и «Black Chick, White Guy» вошли в более успешные альбомы Кид Рока «Devil Without a Cause» (1998) и «History of Rock» (2000).

Список композиций 
 «Intro» 0:50
 «Early Morning Stoned Pimp» feat. Tino 7:18
 «Paid» 5:15
 «I Wanna Go Back» 5:14
 «Live» feat. Esham 2:34
 «Detroit Thang» feat. The Howling Diablos 6:22
 «Ya Keep On» 3:55
 «Shotgun Blast» 2:18
 «Freestyle Rhyme» 3:57
 «Classic Rock» 2:42
 «My Name Is Rock» 4:30
 «Where U at Rock» 5:08
 «Krack Rocks» feat. Uncle Kracker 4:09
 «The Prodigal Son Returns» 3:16
 «Black Chick, White Guy» 7:10
 «Outro» 0:38

Альбомы Кид Рока
Хип-хоп-альбомы Среднего Запада